Watertoren (Breda Wilhelminasingel)
 Watertoren (Breda Speelhuislaan)